Fenwick kan som auktorsförkortning betyda:

 Jack Fenwick
 Graham D. Fenwick

Robotskapade auktorsförkortningar